Orica (bedrijf), Australisch chemisch en mijnbouwtechnisch bedrijf.
 Orica (Honduras), plaats en gemeente in Honduras.
 Orica (geslacht), biologisch geslacht van kevers.